Ромен Сегль (; род.  в Вьене, департамент Изер Франция) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2012
 1-й  — Чемпион Европы по циклокроссу (юниоры)
 2016
 1-й — Тур Мозеля — Генеральная классификация
 2017
 4-й — Circuit des Ardennes — Генеральная классификация
 10-й — Тур Савойи — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
  Сегль, Ромен на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонщики Франции